Paul Michelet ist der Name folgender Personen:

* Paul Michelet (Politiker) (1835–1926), deutscher Pelzwarenhändler und Politiker
 Paul Michelet (Reiter) (1880–1958), norwegischer Spring- und Dressurreiter